Radek est un prénom et un nom de famille présent principalement en Tchéquie et en Pologne.

Patronyme 
 Karl Radek (1885 - 1939), révolutionnaire bolchevik d'origine russe

Prénom 
 Radek Bejbl (né en 1972), footballeur tchèque
 Radek Bonk (né en 1976), hockeyeur tchèque
 Radek Černý (né en 1974), footballeur tchèque
 Radek Dvořák (né en 1977), hockeyeur tchèque
 Radek Sikorski (né en 1963), journaliste et homme politique polonais
 Radek Širl (né en 1981), footballeur tchèque
 Radek Smoleňák (né en 1986), hockeyeur tchèque
 Radek Štěpánek (né en 1978), joueur de tennis tchèque

Personnages de fiction 
 Radek Zelenka, personnage de fiction de la série Stargate Atlantis
 Jean Radek,patronyme du personnage de fiction de Maigret dans le roman de Simenon La Tête d'un homme ,que l’on retrouve sans prénom ou avec un prénom différent dans ses différentes adaptations en film ( L'Homme de la tour Eiffel) et en téléfilms.
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme